Николай V
 Николай V (папа римский)
 Николай V (антипапа)
 Николай V (Патриарх Александрийский)